Az 514-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Felsőfarkasd között közlekedik. 2016. október 2-áig 2219-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
! Megállóhely
!Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Monor, vasútállomásvégállomás||30
|align=left|
|-
|1|| Monor, vasútállomás bejárati út||28
|align=left|
|-
|3|| Monor, orvosi rendelő||26
|align=left|
|-
|4|| Monor, Vigadó||∫
|align=left|
|-
|5|| Monor, autóbusz-állomás||25
|align=left|
|-
|8|| Monor, MEZŐGÉP||21
|align=left|
|-
|13|| Gomba, lovarda||17
|align=left|
|-
|14|| Gomba, Vár út||16
|align=left|
|-
|16|| Gomba, malomi elágazás||15
|align=left|
|-
|18|| Gomba, református templom||13
|align=left|
|-
|19|| Gomba, Patay József utca||12
|align=left|
|-
|20|| Gomba, autóbusz-forduló||11
|align=left|
|-
|23|| Gomba, tetei elágazás||7
|align=left|
|-
|24|| Felsőfarkasdi elágazás||6
|align=left|
|-
|25|| Felsőfarkasd, tehenészet||5
|align=left|
|-
|28|| Felsőfarkasd, kereszt||2
|align=left|
|-
|30|| Felsőfarkasd, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Monor autóbuszvonalai